Beacon Hill ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Beacon Hill (Colorado), im Teller County
 Beacon Hill (Delaware), im New Castle County
 Beacon Hill (Gulf County, Florida)
 Beacon Hill (Hillsborough County, Florida)
 Beacon Hill (Georgia), im Newton County
 Beacon Hill (Illinois), im Lake County
 Beacon Hill (Louisiana), im East Baton Rouge Parish
 Beacon Hill (Anne Arundel County, Maryland)
 Beacon Hill (Baltimore County, Maryland)
 Beacon Hill (Michigan), im Houghton County
 Beacon Hill (Mississippi), im Union County
 Beacon Hill (New York), im Saratoga County
 Beacon Hill (Ohio), im Geauga County
 Beacon Hill (South Carolina), im Greenville County
 Beacon Hill (Virginia), im Goochland County
 Beacon Hill (Cowlitz County, Washington)
 Beacon Hill (King County, Washington)
 Beacon Hill (Boston), Stadtteil von Boston, Massachusetts
 Beacon Hill North, im New Castle County, Delaware

in Kanada:
 Beacon Hill (Ottawa)
 Beacon Hill (Saskatchewan)

in Australien:
 Beacon Hill (New South Wales)

im Vereinigten Königreich:
 Beacon Hill (Buckinghamshire)
 Beacon Hill (Dorset)
 Beacon Hill (Lincolnshire)
 Beacon Hill (South Harting)
 Beacon Hill (Surrey)
 Beacon Hill (Burghclere), Hillfort in Hampshire
 Beacon Hill (Warnford), Kreideberg bei Warnford in Hampshire

in Hong Kong:
 Beacon Hill (Hong Kong), ein Berg im nördlichen Kowloon

Erhebungen:

in Antarktika:
 Beacon Hill (Antarktika), Hügel auf der Antarktischen Halbinsel 

in den Vereinigten Staaten:
 Beacon Hill (Arizona)
 Beacon Hill (Arkansas)
 Beacon Hill (Pueblo County, Colorado)
 Beacon Hill (Teller County, Colorado)
 Beacon Hill (Middlesex County, Connecticut)
 Beacon Hill (New Haven County, Connecticut, 205 m)
 Beacon Hill (New Haven County, Connecticut, 32 m)
 Beacon Hill (New Haven County, Connecticut, 65 m)
 Beacon Hill (Idaho)
 Beacon Hill (Essex County, Massachusetts)
 Beacon Hill (Middlesex County, Massachusetts)
 Beacon Hill (Suffolk County, Massachusetts)
 Beacon Hill (Worcester County, Massachusetts)
 Beacon Hill (New Jersey)
 Beacon Hill (Grant County, New Mexico)
 Beacon Hill (Hidalgo County, New Mexico)
 Beacon Hill (Oregon)
 Beacon Hill (Newport County, Rhode Island)
 Beacon Hill (Washington County, Rhode Island)
 Beacon Hill (Texas)
 Beacon Hill (Utah)
 Beacon Hill (Vermont)
 Beacon Hill (Spokane County, Washington)
 Beacon Hill (Whitman County, Washington)

Beacon Hill  steht für:
 Beacon Hill Brook, Fließgewässer im New Haven County, Connecticut
 Beacon Hill Mine, Mine im Pershing County, Nevada

Siehe auch:
 Beacon Hills